

Cinema 
 La guerra è finita (La guerre est finie) – film diretto da Alain Resnais (1966)
 La guerra è finita  – film diretto da Nina Mimica (1997)

Televisione 
 La guerra è finita  – miniserie TV diretta da Lodovico Gasparini (2002)
 La guerra è finita – miniserie TV diretta da Michele Soavi (2020)

Musica 
 La guerra è finita  – canzone dei Baustelle (2005)